Razzi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Razzi (* 1948), italienischer Politiker
 Fausto Razzi (1932–2022), italienischer Komponist
 Giulio Razzi (1904–1976), italienischer Komponist, Dirigent und Programmdirektor öffentlicher Rundfunkanstalten
 Serafino Razzi (1531–1611), italienischer Komponist